Die Fußball-Amateurliga Berlin 1954/55 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Hertha Zehlendorf wurde Berliner Amateurmeister 1955 und stieg zusammen mit dem Tabellenzweiten SC Tasmania 1900 Berlin in die Vertragsliga auf. Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB war der 1. FC Neukölln, während der VfL Nord Berlin, der VfB Britz und Minerva Borsigwalde aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Amateurliga Berlin 1954/55 auf f-archiv.de

1954
Fußballsaison 1954/55